Аджоев: